Ferenc Zichy kan syfta på bland andra:

 Ferenc Zichy (1701-1783), ungersk greve och biskop
 Ferenc Zichy (1811-1900) ungersk greve och diplomat